

Наумовська сільська рада — сільське поселення, Конишовський район, Курська область
 Наумовська сільська рада — сільське поселення, Стерлітамацький район, Башкортостан